Рамштајн се може односити на:
Рамштајн, хеви метал групу из Немачке
Рамштајн-Мизенбах, град у Немачкој
Рамштајн (војна база), америчка војна база у Немачкој